Ехидо лос Родригез има више значења:

 Ехидо лос Родригез (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо лос Родригез, Потреро ел Чапарал (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику